Troitiño ist der Name von

 Antonio Troitiño (1957–2021), spanischer Terrorist
 Líber Troitiño, uruguayischer Politiker